Bouke (voornaam), een jongensnaam
Bouke (zanger), een Nederlandse zanger